Otto Krawehl ist der Name folgender Personen:

* Otto Krawehl (Manager) (1875–1936), deutscher Bergassessor, Aufsichtsrat der Arenberg AG und der Rheinischen Stahlwerke AG
 Otto Krawehl (Politiker) (1901–1945), deutscher Illustrator, Politiker, Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter in Wunstorf